Termin PTR ima više značenja.

 Pitrilizin, enzim
 Masena spektrometrija reakcije protonskog transfera ()